I demoni –  romanzo di Fëdor Dostoevskij pubblicato nel 1873
 I demoni – film del 2015 diretto da Philippe Lesage
 I demoni – sceneggiato televisivo italiano del 1972